Eiffel peut désigner :

Patronyme 

 Gustave Eiffel (1832-1923), ingénieur français.
 La tour Eiffel de Paris (France), la construction qui a rendu cet ingénieur célèbre, nommée ainsi en son honneur (initialement appelée tour de trois cents mètres).

Musique 
 Eiffel, groupe de rock français
 Eiffel 65, groupe italien d'eurodance

Structures 
 La passerelle Eiffel de Bordeaux
 Plusieurs 
 Plusieurs établissements scolaires français portent le nom de «  »
 Université Gustave Eiffel

Autres 
 Eiffel, entreprise de travaux devenue  Eiffage construction métallique en 2011
 Eiffel, langage de programmation
 Eifel, région en Allemagne
 200 francs Gustave Eiffel, billet de la Banque de France
 Eiffel, film franco-allemand de Martin Bourboulon sorti en 2021.